Zarzuela del Monte kan syfta på:

Spanien 

 Zarzuela del Monte (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Zarzuela del Monte (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia,